strych – przestrzeń pod więźbą dachową budynku, zazwyczaj o przeznaczeniu gospodarczym (schowek, suszarnia, pralnia itp.)
2 miejscowości w Polsce:
 Strych – wieś w woj. pomorskim, w pow. starogardzkim, w gminie Kaliska
 Strych – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Maciejowice.